Аннан сёги ({{lang-ja|安南将棋 annan shōgi}}), также называемые корейскими сёги — один из вариантов сёги. Популярен в Корее и Японии.

Правила 
Такие же, как и в обычных сёги, за исключением того, что фигура перенимает ходы той фигуры, перед которой стоит. Вариант этого правила — перенимает ходы любой фигуры, которая защищает эту фигуру. Начальная расстановка фигур несколько отличается от обычных сёги.

Не следует путать эту игру с корейскими шахматами чанги, которые больше похожи на китайские шахматы сянци, чем на сёги.

Начальная расстановка 
Отличается от начальной расстановки классических сёги только тем, что пешки по 2-й и 8-й вертикалям выдвинуты на 3-ю (от хозяина) горизонталь.

См. также 
 Чанги
 Варианты сёги

Ссылки 
 Правила Аннан сёги 

Варианты сёги
Корейские интеллектуальные игры